

Toponyme 

 Villemer, commune française de Seine-et-Marne ;
 Villemer, commune française de l'Yonne.

Patronyme 

 René Villemer, auteur entre autres de L’Organisation industrielle, 1947 ;
 Gaston Villemer, parolier français (1840-1892).

Littérature 

 Le marquis de Villemer, roman de George Sand, 1860.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France